

Населені пункти та їхні частини
 Зелін — село в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства
 Зелін — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Зелін — село в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Зелін — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки